Владимировка — упраздненное село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Сарыобинского сельского округа.

География 
Село располагалось в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к северу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 12 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Сарыоба.

Абсолютная высота — 440 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Сарыоба — на западе, село Николаевка — на юго-востоке, аул Аксуат — на востоке.

История 
Исключено из учетных данных в 2009 году, в связи с выездом населения.

Население 
В 1989 году население села составляло 104 человек (из них русские — 57%).

В 1999 году население села составляло 54 человека (28 мужчин и 26 женщин). По данным 2009 года, в селе не было постоянного населения.

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Аршалынского района